Italia
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Campoformido
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Caronno Pertusella
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Palermo
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Portovecchio
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione in Banchi di Roma
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Tricesimo

 Svizzera
 Chiesa di Santa Maria della Purificazione di Comano